Музыкальные альбомы
 Live in Mexico City — концертный альбом группы King Crimson, выпущенный в 1999 году.
 Live in Mexico City — концертный альбом группы Lacrimosa, выпущенный в 2014 году.
 Awaking the Gods: Live in Mexico — концертный альбом группы Haggard, выпущенный в 2001 году.
 PopMart: Live from Mexico City — фильм-концерт группы U2, выпущенный в 1998 году.